

Cinema 
Carmencita (Rebellion) – film del 1936
Rebellion - Un atto di guerra (L'ordre et la morale) – film del 2011, regia di Mathieu Kassovitz

Musica 
Rebellion  – gruppo musicale tedesco
Rebellion  – singolo degli Arcade Fire
Rebellion  – singolo dei Grave Digger
Rebellion  – EP dei Samael
Rebellion  – singolo dei Linkin Park del 2014

Sport 
Rebellion – evento di wrestling della WWE trasmesso in pay-per-view dal 1999 al 2002
 Rebellion – edizione del 1999 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Rebellion – edizione del 2000 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Rebellion – edizione del 2001 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Rebellion – edizione del 2002 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment

Televisione 
 Rebellion – serie televisiva del 2016

Videogiochi 
Rebellion Developments  – azienda britannica produttrice di videogiochi